Жохово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Жохово — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Жохово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Жохово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Жохово — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Жохово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Жохово — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Жохово — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Жохово — деревня в Октябрьском районе Челябинской области.